Лу́ций Муна́ций Флакк (; умер после 45 года до н. э.) — военный деятель времён гражданской войны 49—45 годов до н. э., помпеянский префект Атегуи (провинция Дальняя Испания).

Биография 

Уро­же­нец испан­ской коло­нии Ита­ли­ки Луций являлся рим­ским граж­да­нином. После форсирования Рубикона Гаем Юлием Цезарем и началом военных действий в Испании в 48 году до н. э. Флакк нахо­дил­ся в окру­же­нии цеза­ри­ан­ско­го пропретора Квин­та Кас­сия Лонгина в Кор­ду­бе (Дальняя Испания) и участ­во­вал в заго­во­ре про­тив него: убил его лик­то­ра и ранил лега­та Квин­та Кас­сия. В кон­це 46 года до н. э. при­со­еди­нил­ся к Гнею Пом­пею-младшему и был назна­чен им комен­дан­том Ате­гуи, уже оса­ждён­ной Юлием Цеза­рем; про­ник в город, обма­нув кара­у­лы Цеза­ря. Неко­то­рое вре­мя защи­щал город: жесто­ко каз­нил всех его жите­лей, сочув­ст­во­вав­ших цезарианцам, вклю­чая жен­щин и детей. Поте­ряв надеж­ду на помощь от Пом­пея-младшего, Мунаций Флакк в пись­ме пред­ло­жил Гаю Юлию Цеза­рю перей­ти к нему на служ­бу. Тем не менее, он не сумел добить­ся согла­сия экс-триумвира, так как отка­зал­ся сло­жить ору­жие, и Ате­гуя была сда­на мест­ны­ми жите­ля­ми, а самого Цезаря провозгласили «императором».

Примечания

Источники и литература

Источники

Литература 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в I веке до н. э.
Родившиеся в Италике
Мунации
Префекты